

Patronyme 
 Florent Dorin (1985-), acteur et chanteur français.
 Bernard Dorin (1929-2019), diplomate français.
 Françoise Dorin (1928-2018), comédienne et auteur française.
 Jean Louis Xavier Dorin (1789-1882), médecin et naturaliste français.
 Marie Dorin (1986-), biathlète française.
 René Dorin (1891-1969), chansonnier français.

Prénom 
 Dorin Chirtoacă (1978-), homme politique moldave.
 Dorin Goian (1980-), footballeur roumain.
 Dorin Mateuţ (1965-), footballeur roumain.
 Dorin Toma (1977-), footballeur roumain.

Toponyme 
 Le Plessis-Dorin, une commune française, dans le département de Loir-et-Cher.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Prénom roumain